Риу-Майор:

 Риу-Майор — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен.
 Риу-Майор — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.